

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 11 podstawowych
 Wąsosz – miasto w województwie dolnośląskim
 Wąsosz – część miasta Kielce
 Wąsosz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Wąsosz – część wsi Rogolin w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów 
 Wąsosz – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Wąsosz
 Wąsosz – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Wąsosz – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Konopiska
 Wąsosz – osada w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Wąsosz – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Wąsosz – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Wąsosz – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Wąsosz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów
 Wąsosz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec

Inne 
 Wąsosz – nieczynna stacja kolejowa
 Wąsosz – gmina miejsko-wiejska w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim
 Wąsosz – gmina wiejska w woj. podlaskim, w pow. grajewskim
 Wąsosz – dawna gromada w pow. grajewskim w woj. białostockim

Zobacz też 
 Wąsosze, Wąsosz Dolny, Wąsosz Drugi, Wąsosz Górny, Wąsosz Konecki, Wąsosz Pierwszy, Wąsosz Wielkopolski

Linki zewnętrzne